Гранха Дон Хуан има више значења:

 Гранха Дон Хуан (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Дон Хуан (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику